Хоумтаун има више значења:
 Хоумтаун (Западна Вирџинија)
 Хоумтаун (Пенсилванија)
 Хоумтаун (Илиноис)